Алекса́ндр Чистяко́в:
 Чистяков, Александр Вячеславович (род. 1980) — российский футболист.
 
 Чистяков, Александр Петрович (1880—1942) — советский спортсмен и киноактёр.
 Чистяков, Александр Фёдорович (1916—1944) — Герой Советского Союза.